María de Huerva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 María de Huerva (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 María de Huerva (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar